Михаил Борисович Степаненко — советский и украинский композитор, музыковед, музыкально-общественный деятель. Народный артист Украины (1997), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003), профессор, председатель Союза композиторов Украины в 1993—2004 годах.

Биография 
Родился в Семипалатинске (Казахстан) 6 июня 1942 года. Окончил фортепианный (1966) и композиторский (1971) факультеты Киевской консерватории.

С 1967 преподаёт в Киевской консерватории, с 1973 г. — член Союза композиторов Украины. В 1993—2004 возглавлял Союз композиторов Украины (Председатель правления и Первый секретарь союза).

С 1997 возглавлял жюри Международного конкурса пианистов имени М. Лысенко.

Автор симфонических, камерно-инструментальных, хоровых произведений, романсов, песен, музыки к театральным спектаклям. Осуществил грамзаписи более 30 произведений украинских композиторов для фортепиано.

Занимался исследовательской работой в области истории украинской музыки, в частности восстановил и подготовил к публикации сонаты для скрипки и чембало М. С. Березовского.

Как пианист выступал в России, США, Канаде, Японии, Финляндии, Армении. Записал несколько грампластинок и компакт-дисков.

Член жюри многих международных конкурсов.

Личная жизнь 
Супруга - Светлана Невзорова (—1975)

Награды и звания 
 Народный артист Украины (23 декабря 1997 года) — за весомый личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, высокий профессионализм
 Заслуженный деятель искусств Украины (10 июля 1993 года) — за значительный личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, высокое профессиональное мастерство
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (27 января 2003 года) — за большой вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей

Источники 
 Муха, Антон. Композиторы Украины и украинской диаспоры. — К.: 2004. — ISBN 966-8259-08-4
 Страница на сайте НМАУ
 Страница на сайте конкурса им. Барвинского
 Страница на сайте НСКУ

Примечания 

Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Члены Национального союза композиторов Украины